Nantelmus ist der Name folgender Personen:

 Nantelmus (Bischof von Genf), von 1185 bis 1205 Bischof von Genf
 Nantelmus von Ecublens, von 1196 bis 1203 Bischof von Lausanne
 Nantelmus (Abt), von 1224 bis 1259 Abt von Saint Maurice